IV. Alexiosz (1182–1204) bizánci császár (ur.: 1203–1204)
IV. Alexiosz (1382–1429) trapezunti császár (ur.: 1417–1429)